Křemelná kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Křemelná (vattendrag), Plzeň, 
 Křemelná (berg), Plzeň, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar